Morrisographium är ett släkte av svampar. Morrisographium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Morrisographium